Edlin steht für:

 EDLIN, ein zeilenorientierter Texteditor in MS-DOS, PC DOS und weiteren PC-kompatiblen DOS-Betriebssystemen
 Edlin-Firnfeld, ein Firnfeld im Viktorialand, Antarktika

Edlin ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert L. Edlin (1913–1976), britischer Botaniker und Sachbuchautor
 Timothy Edlin, britischer Opernsänger (Bassbariton)